Хоббит может означать:
 «Хоббит, или Туда и обратно» — повесть Дж. Р. Р. Толкина, впервые опубликованная в 1937 году.
 Хоббиты — существа из произведений Дж. Р. Р. Толкина о Средиземье.
 Полурослики — подобные хоббитам существа в других фэнтези-вселенных.

Экранизации 
 «Хоббит» — анимационный фильм, экранизирующий повесть «Хоббит, или Туда и обратно» (США, 1977 год).
 «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита» — телеспектакль, экранизация повести «Хоббит, или Туда и обратно» (СССР, Лентелефильм, 1985 год).
 «Хоббит» — кинотрилогия, экранизация повести «Хоббит, или Туда и обратно» режиссёра Питера Джексона.

Разное 
 Человек флоресский — ископаемый вид карликовых людей, иногда именуемых «хоббитами».
 «Хоббит» — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.
 «Хоббит» — серия «Южного Парка» 2013 года.
 «Хоббит-т» — газоанализатор.
 «Хоббит» — российская компания по установке пластиковых окон.

Видеоигры 
 The Hobbit — игра 1982 года.
 The Hobbit — игра 2003 года.
 Lego The Hobbit — игра 2014 года.